Cymatium wiegmanni är en snäckart. Cymatium wiegmanni ingår i släktet Cymatium och familjen Ranellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
wiegmanni